Herman Boerman (Warnsveld, 2 februari 1963) is een Nederlands acteur.

Levensloop
Boerman werd geboren op 2 februari 1963 in Warnsveld. Na de basisschool volgde hij het VWO aan het Baudartius College in Zutphen, waar hij in 1982 zijn diploma behaalde. Vervolgens vertrok Boerman naar Amsterdam, waar hij de Kleinkunstacademie en de Kunstacademie volgde. Beide opleidingen zou hij naar één jaar afbreken. In 1984 begon hij met een opleiding aan de Stella Adler Studio in New York. Boerman maakte zijn televisiedebuut in 1990 met een gastrol in 12 steden, 13 ongelukken. 

Begin jaren negentig speelde Boerman drie maanden de rol van Rob Floor in de soapserie Goede tijden, slechte tijden. Het personage speelde een belangrijke rol bij het vertrek van actrice Isa Hoes. In de zomer van 1993 werd Boerman gecast voor de rol van advocaat Frank Reitsema in de publieke soapserie Onderweg naar Morgen. Hij zou deze rol onafgebroken spelen tot en met 2000. In de eenentwintigste eeuw volgde gastrollen in Ben zo terug en Spangen. Tussen 2004 en 2005 speelde hij Tim Romein in de geflopte soapserie Het Glazen Huis. De laatste jaren is Boerman voornamelijk werkzaam geweest als coach en trainingsacteur.

Boerman is getrouwd met actrice Irma Hartog. In het verleden had hij relaties met Nicole Bloemberg en Anita van Raamsdonk.

Filmografie 
 1990 - Twaalf steden, dertien ongelukken
 1992 - Goede tijden, slechte tijden - Rob Floor (1992-1993)
 1994 - Onderweg naar Morgen - Frank Reitsema (1994-2000)
 1999 - SamSam - Julian (aflevering: Twee van die)
 2000 - Ben zo terug
 2002 - Spangen
 2004 - Het Glazen Huis - Tim Romein (2004-2005)
 2005 - Gooische Vrouwen - Joost
 2005 - Kinderen geen bezwaar - Pieter
 2006 - Zwartboek - Schipper Willi
 2014 - Danni Lowinski - Rechter

Musical 
 1991 - Sonneveld - Friso Wiegersma
 2002-2004 - The Sound of Music - Franz de butler / Understudy Georg von Trapp

Nederlands acteur